Яропольцы — название населённых пунктов в России:
 Яропольцы — село в Вейделевском районе Белгородской области.
 Яропольцы — деревня в Переславском районе Ярославской области.